Brunsviga bezeichnet:
 Braunschweig, lateinischer Name der Stadt
 Braunschweiger Land, lateinischer Name
 Brunsviga (Kultur- und Kommunikationszentrum), Veranstaltungsort und Bühne in Braunschweig

Brunsviga ist der Name folgender Unternehmen:
 Brunsviga Maschinenwerke (ehemals Grimme, Natalis & Co.), produzierte mechanische Rechenmaschinen der Marke Brunsviga
 Brunsviga-Konserven, ein Braunschweiger Konservenhersteller, siehe Konservenindustrie in Braunschweig #Konservenfabriken
 Brunsviga Lebensversicherung AG, seit Juli 2007 Teil der HanseMerkur Versicherungsgruppe

Brunsviga ist der Name folgender Vereinigungen:
 mehrerer Studentenverbindungen, siehe Brunsviga (Studentenverbindung)
 FC Brunsviga 1896 Braunschweig, Fußballverein, Mitbegründer des Deutschen Fußballbundes